Esterholz ist der Name folgender Orte:

 Esterholz (Wrestedt), ein Ortsteil der Gemeinde Wrestedt
 Esterholz (gemeindefreies Gebiet), ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Donau-Ries (Bayern)